De Nijverheid (Hengelo), buurt in de Overijsselse gemeente Hengelo
 De Nijverheid (Ravenstein), molen in het Noord-Brabantse Ravenstein
 De Nijverheid (Sint-Maartensdijk), molen in het Zeeuwse Sint-Maartensdijk
 De Nijverheid (waterschap), een voormalig waterschap in Groningen
 Molen van Nijs, ook De Nijverheid, molen in het Limburgse Stramproy
 Molenpolder de Nijverheid